

Abbigliamento
 Golf o golfino, capo di abbigliamento. Vedi anche maglia (abbigliamento).

Cinema
 Golf, film muto statunitense del 1916 diretto da Harry Palmer.
 Golf, film muto statunitense del 1922 diretto da Larry Semon.
 Golf, film muto statunitense del 1926 diretto da Bert Bilby e Sid Griffiths.

Geografia
 Golf, ex comune della California.
 Golf, villaggio della Florida.
 Golf, villaggio dell'Illinois.

Sport
 Golf, sport che si pratica in campo aperto.

Televisione
 Golf Channel, canale televisivo dedicato interamente al golf.

Scienza
Global Oscillations at Low Frequencies, strumento a bordo della sonda spaziale SOHO

Trasporto
 Volkswagen Golf, autovettura della Volkswagen lanciata nel 1974.

Videogiochi
 Golf – videogioco uscito nel 1980 per Atari 2600
 Golf – videogioco uscito nel 1984 per Nintendo Entertainment System